За́йченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Зайченко Андрій Вікторович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зайченко Георгій Васильович (1915—2004) — діяч радянської промисловості, директор Челябінського тракторного заводу, Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Зайченко Захар Іванович — Георгіївський кавалер, генерал-майор.
 Зайченко Микита Денисович — Георгіївський кавалер, майор.
 Зайченко Олександр Михайлович (1975—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зайченко Петро Петрович ( 1943) — радянський і російський актор театру і кіно.
 Зайченко Руслан Петрович (1963—2011) — один із лідерів УНА-УНСО, учасник війни у Придністров'ї, один із керівників акції «Україна без Кучми» на Черкащині, політв'язень у справі 9 березня 2001 року.
 Зайченко Юрій Володимирович ( 1973) — український футболіст.
 Зайченко Юрій Петрович ( 1942) — український вчений у галузі автоматичних систем управління, доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України.

Див. також 
 Заіченко
Українські прізвища
Прізвища на -енко